Провансалски език може да се отнася за:
 Остаряло наименование на окситанския език
 Провансалски диалект, един от окситанските диалекти
 Староокситански език, наричан също старопровансалски

Вижте също 
 Франко-провансалски език